Giacomelli ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Giacomelli (* 1952), italienischer Autorennfahrer
 Francesco Giacomelli (* 1957), italienischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Geminiano Giacomelli (1692–1740), italienischer Komponist
 Giorgio Giacomelli (1930–2017), italienischer Diplomat
 Guido Giacomelli (* 1980), italienischer Skibergsteiger
 Hector Giacomelli (1822–1904), französischer Zeichner, Aquarellist und Illustrator
 Mario Giacomelli (1925–2000), italienischer Fotograf
 Stefano Giacomelli (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Louis von Giacomelli (1858–1918), österreichischer Architekt